Hölderlin ist der Name folgender Personen:
 Eva Hölderlin-Liedecke (geborene Hölderlin; † 2007), deutsche Organistin und Kirchenmusikerin
 Friedrich Hölderlin (1770–1843), deutscher Dichter
 Heinrich Friedrich Hölderlin (1736–1772), Klosterhofmeister und Vater von Friedrich Hölderlin
 Johanna Christiana Hölderlin (1748–1828), Mutter und Vormund Friedrich Hölderlins

Hölderlin oder Holderlin steht für:
 (9189) Hölderlin, Asteroid des Hauptgürtels

Hoelderlin bezeichnet:
 Hoelderlin, deutsche Band